Ракель Атаво і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке.

Кікі Бертенс і Юханна Ларссон виграли титул, у фіналі перемігши Гренефельд і Пешке з рахунком 4–6, 6–2, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Generali Ladies Linz, парний розряд
2016
Generali Ladies Linz, парний розряд